Il singolare del Cincinnati Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang ha battuto in finale Stefan Edberg 6-2, 7-5.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1994
ATP Tour 1994